Carphina är ett släkte av skalbaggar. Carphina ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Carphina